Lancel est une société française de maroquinerie, créée par Angèle et Alphonse Lancel et developpée par leur fils Albert. 

Le patronyme Lancel est également porté par :  
  (né en 1970), acteur britannique ;
 Edmond Lancel (1888-1959), journaliste échiquéen belge, éditeur de la revue francophone L'Échiquier ;
 Serge Lancel (1928-2005), philologue, archéologue et historien français.